Унгарската съпруга на Гаврил Радомир е първата му съпруга, дъщеря на унгарския велик княз Геза и сестра на първия унгарски крал Ищван I. Сестра ѝ – Юдит е женена за полския крал Болеслав I Храбри.

В редица специализирани трудове се избягва назоваването ѝ по име, тъй като най-често липсва конкретно цитиране на името ѝ в историческите извори. Бракът ѝ с Гаврил Радомир не продължава дълго, разтрогнат е около 1000 г. и тя се връща в Унгария. Двамата имат син – Петър Делян, и дъщеря (или внучка) – Агата.

Агата е кръстена на баба си (или прабаба) Агата, майка на Гаврил Радомир. А нейната дъщеря, Маргарет Шотландска, е кръстена на баба си (или прабаба) Маргарита Унгарска.

Препратки

Източници

Първични източници 
 (1965). Гръцки извори за българската история. Том VI. София: Издание на Българската академия на науките.

Вторични източници 
 Андреев, Йордан; Лазаров, Иван; Павлов, Пламен (1994). Кой кой е в средновековна България. София: „Просвета“. ISBN 954-01-0476-9
 Димитров, Христо (1998). Българо-унгарски отношения през Средновековието. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“. ISBN 954-430-549-1
 Златарски, Васил (1971). История на българската държава през средните векове. Том I. История на Първото българско царство. Част II. От славянизацията на държавата до падането на Първото царство (852 – 1018). София: „Наука и изкуство“.
 Пириватрич, Сърджан (2000). Самуиловата държава. Обхват и характер. София: „Агата-А“. ISBN 9545400248

Външни препратки 
 Добавка на Михаил Деволски към хрониката на Йоан Скилица
 Златарски, Васил. Борбата на цар Самуил с император Василий II

Български владетелски съпруги
Арпади